katoenplant
katoen, vezel gemaakt van delen van deze plant
Katoen (rivier), een rivier in Rusland

Zie ook
Katun (doorverwijspagina)